À la poursuite du griffon d'or est le  et actuellement dernier tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Caractéristique de l'album 
Ce  des aventures de Ric Hochet est inachevé, dans la mesure où Tibet, le dessinateur, est mort en , alors que seule la moitié de l'album était dessinée. Les éditions du Lombard et le coauteur, André-Paul Duchâteau, ont préféré publier le volume en l'état.

Les planches 1 à 12 sont terminées, en noir et blanc ; les planches 13 à 17 sont achevées avec les décors de Frank Brichau, mais sans l’aval de Tibet ; les planches 18 à 27 sont seulement crayonnées ; la planche 28 est inachevée. Les planches 29 à 44 n'ont pas été ébauchées.

L'album est donc approximativement dans la même situation que l'album Tintin et l'Alph-Art, laissé inachevé en raison de la mort d'Hergé.

Résumé 
Le richissime baron Barney a créé une chasse au trésor dans laquelle une authentique œuvre d’art chinoise, un griffon d’or (d'où le titre de l’album), a été cachée par ses soins dans un lieu inconnu. Des chasseurs de trésors partent à la recherche de la statuette. Ric Hochet et Nadine découvrent dans le bois de Priamont un homme ligoté à un arbre et ceinturé d'explosifs. Sous leurs yeux horrifiés, une balle, signée « Monsieur Bombe », déclenche la ceinture d'explosifs sous leurs yeux. Ils apprennent que le défunt, Calewski, était un célèbre chasseur de trésors, qui venait de s'engager dans le « Jeu du griffon d'or »…  Les suspects ne manquent pas : Mady Froment, Ray Silver, Heins Müller, le milliardaire, son fils Jérémy, des agents secrets du gouvernement chinois…

Personnages 

 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Calewski

Lieux de l'action

Notes et références

Voir aussi 
 Sur Sceneario
 Sur Planete-bd
 Sur Actua-bd
 Sur Bedetheque

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2010
Bande dessinée inachevée